Тапежара (, от тупи — древнее существо) — род птерозавров, обитавших около 112—109 млн лет назад на территории современной Бразилии.
 Тапежара () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Тапежара () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.